Bóly, Baranya megyei város Magyarországon, régi nevén Németbóly
 Boly, Zemplénboly, község Szlovákiában

 Boly, a légellenállás megtörésének érdekében szorosan egymás nyomában haladó kerékpárosok csoportja
 Boly, hangyaboly, a hangyák telepe